

Persone
 Adolfo Ravà (1879-1957) – giurista e filosofo del diritto italiano
 Anna Lina Bagnoli Ravà (1925-2005) – giurista italiana
 Eugenio Ravà (1840-1901) – patriota italiano
 Oscar Ravà (...) – imprenditore italiano
 Tobia Ravà (1959) – artista italiano

Altro
 Casa Ravà – palazzo di Venezia
 Villa Ravà – villa di Firenze

Pagine correlate
 Rava